Pojem mrva může mít několik významů:

 Chlévská mrva – směsice tuhých výkalů, moči a podestýlky, která opouští stáj či chlév

Lidé s příjmením Mrva 
 Martin Mrva – slovenský šachový velmistr
 Milan Mrva – předseda FK LAFC Lučenec
 Jiří Mrva – psycholog, novinář a publicista
 Jozef Mrva – slovenský fotbalista 
 Peter Mrva – slovenský fotbalový obránce a učitel
 Rudolf Mrva – zavražděný svědek v procesu s Omladinou
 Tomáš Mrva – slovenský fotbalista